Thomas Prammer (* 17. Mai 1973 in Linz) ist ein österreichischer Fußballschiedsrichter. Er ist Mitglied des Oberösterreichischen Fußballverbandes und gehört dem Oberösterreichischen Schiedsrichterkollegium (Gruppe Urfahr) an. Hauptberuflich ist er Richter am Bezirksgericht Freistadt.

Laufbahn als Fußballspieler 
Thomas Prammer begann 1979 im Alter von sechs Jahren in der Nachwuchsabteilung des Bundesligavereins LASK Linz Fußball zu spielen. Nachdem er seiner schulischen und beruflichen Ausbildung höheren Stellenwert einräumte, konnte er im Profibereich nicht Fuß fassen, weshalb er 1993 zum ASKÖ Donau Linz wechselte, für den er 54 Spiele (2 Tore) bestritt und wo er in der Saison 1993/94 maßgeblich am Aufstieg in die Regionalliga Mitte beteiligt war. Im Frühjahr 1996 wechselte er zum SV Austria Tabak Linz (13 Spiele), der 1997 mit dem FC Linz zum FC Blau-Weiß Linz fusioniert wurde. Bereits im Sommer gleichen Jahres wechselte er zum ATSV Lenzing (23 Spiele). Im Sommer 1997 wechselte er zum FC Blau-Weiß Linz (24 Spiele), ehe er 1998 seine aktive Laufbahn als Fußballspieler beendete.

Höhepunkte der Fußballerlaufbahn von Thomas Prammer waren 18 Einsätze in der Linzer Stadtauswahl (1985–1987) und 16 Einsätze in der Oberösterreichischen Landesauswahl (1986–1989).

Laufbahn als Fußballschiedsrichter 

Bereits als Jugendlicher legte Thomas Prammer 1989 die Schiedsrichterprüfung ab und kam in der Folge bei Nachwuchsspielen als Spielleiter zum Einsatz. Ab dem Erreichen des 18. Lebensjahres kam er auch bei unterklassigen Spielen von Kampfmannschaften zum Einsatz. Nachdem er 1998 seine aktive Fußballerkarriere beendete, gelang Thomas Prammer ein steiler Aufstieg. Am 8. September 1999 durfte er mit dem Spiel SV Grieskirchen gegen WSV ATSV Ranshofen sein Debüt in der Oberösterreichischen Landesliga geben. Zwei Jahre später hatte er am 3. August 2001 im Spiel Kapfenberger SV gegen SV St. Veit seinen ersten Einsatz in der Regionalliga Mitte. Darüber hinaus kam er ab 2001 als Schiedsrichterassistent bei internationalen Spielen zum Einsatz.

Aufgrund seiner guten Leistungen wurde Thomas Prammer im Sommer 2002 in den Kader der Bundesliga-Schiedsrichter aufgenommen, wo er am 25. Oktober 2002 im Schlagerspiel SC Untersiebenbrunn gegen SV Mattersburg seine erste Begegnung in der damaligen Ersten Division, der nunmehrigen Ersten Liga (zweithöchste Leistungsstufe), leiten durfte.

Im Sommer 2006 wurde Thomas Prammer in die höchste österreichische Spielklasse, die Bundesliga, hochgestuft. Nach 36 Einsätzen in der Ersten Division gab er im Spiel SCR Altach gegen SK Sturm Graz (1:1) sein Debüt in der Bundesliga. Ebenso wurde er ab 2006 bei internationalen Spielen als Vierter Offizieller eingesetzt.

Spielleitungen in der Österreichische Bundesliga 

Stand: 30. Mai 2013

Spielleitungen in der Ersten Liga 

Stand: 30. Mai 2013,

Spielleitungen ÖFB-Cup 

Stand: 30. Mai 2013,

Spielleitungen in der Schweizer Super League 

Stand: 30. Mai 2013,
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|- style="background-color:#C0C0FF"
! width="25" class="unsortable" style="background-color:#C0C0FF"| Spiel
! width="75" class="unsortable" style="background-color:#C0C0FF"| Saison
! width="75" class="unsortable" style="background-color:#C0C0FF"| Datum
! width="200" style="background-color:#C0C0FF"| Heimmannschaft
! width="10" class="unsortable" style="background-color:#C0C0FF"| –
! width="200" style="background-color:#C0C0FF"| Gastmannschaft
! width="100" style="background-color:#C0C0FF"| Ergebnis
! width="25" style="background-color:#C0C0FF"| 
! width="25" style="background-color:#C0C0FF"| 
! width="25" style="background-color:#C0C0FF"| 
! width="40" style="background-color:#C0C0FF"| Elf-meter
! width="200" class="unsortable" style="background-color:#C0C0FF"| Anmerkung
|-
| 1 || 2010/11 || 08.05.2011 || align=left | FC Basel 1893 || – || align=left | AC Bellinzona || 2:0 || 4 || 0 || 0 || 0 || align=left |
 |}

Internationale Einsätze

Als Schiedsrichterassistent

Als 4. Offizieller 

Stand: 30. Mai 2013,

Als Schiedsrichter 
Stand: 28. August 2009

Sonstiges 
Neben seiner Tätigkeit als Fußballschiedsrichter ist Thomas Prammer beim Oberösterreichischen Fußballverband als Funktionär im Beglaubigungsreferat sowie im Kontroll- und Meldereferat aktiv. Überdies ist Prammer seit 2013 Obmann der oberösterreichischen Schiedsrichter.

Privates 

Thomas Prammer ist verheiratet mit Agnes-Sirkka Prammer. Die beiden sind neben der Ehe auch durch den Beruf verbunden, da auch seine Gattin Juristin ist. Darüber hinaus ist seine Gattin aber auch Schiedsrichterin in der Österreichischen Frauen-Bundesliga und steht überdies auf der Liste der FIFA-Schiedsrichterassistentinnen.

Erfolge 
 1986–1989: 16 Einsätze in der Oberösterreichischen Landesauswahl
 1993/94: Meister mit ASKÖ Donau Linz und Aufstieg in die Regionalliga Mitte
 2007/08: Nominierung für den „Bruno“ in der Kategorie „Schiedsrichter der Saison“ (Sieger Thomas Einwaller)
 2010/11: Nominierung für den „Bruno“ in der Kategorie „Schiedsrichter der Saison“ (Sieger Thomas Gangl)

Weblinks 
 Österreichische Bundesliga: Schiedsrichterdaten Thomas Prammer (abgerufen am 23. Mai 2013)
  (abgerufen am 23. Mai 2013)

Einzelnachweise 

Fußballspieler (ASKÖ Donau Linz)
Fußballspieler (FC Blau-Weiß Linz)
Fußballschiedsrichter (Österreich)
Rechtsanwalt (Österreich)
Österreicher
Geboren 1973
Mann